У статті наведено список втрат українських військовослужбовців у російсько-українській війні у липні 2014 року.

Список загиблих за липень 2014 року

Невстановлена дата смерті 

 Шворак Павло, загинув під час прориву до луганського аеропорту, військові були атаковані бойовиками із засідки (орієнтовно 14 липня). Зі слів співслужбовця.

 Марушко Владислав, Луцьк. Виріс без батька, займався кікбоксингом. Загинув від осколкових поранень від міни в грудну клітку. Залишилася мати і старший брат, який пішов на фронт після похорон Владислава.

  , боєць батальйону територіальної оборони «Донбас» Донецької області. 16 липня 2014 року журналіст Мустафа Найем написав, що був свідком помилкового обстрілу машини батальйону військовими ЗСУ в Донецькій області, в результаті чого загинув боєць батальйону «Донбас». Дату події і прізвище загиблого не уточнено.

Примітки 

2014 в Україні
2014-07